Herpetosaura arenicola est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Herpetosaura arenicola Peters, 1854 est un synonyme de Scelotes arenicola (Peters, 1854)
 Herpetosaura arenicola Bocage, 1882 nec Peters, 1854 est un synonyme de Scelotes mossambicus (Peters, 1882)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Scincinae